Armin Arbeiter ist der Name folgender Personen:

* Armin Arbeiter (Hühnerzüchter), österreichischer Hühnerzüchter 
 Armin Arbeiter (Leichtathletikfunktionär) (1889–1976), österreichischer Schwimmer, Leichtathlet und Leichtathletikfunktionär
 Armin Arbeiter (Journalist) (* 1991), österreichischer Journalist